Sergi López kan verwijzen naar:
 Sergi López Segú, voetballer
 Sergi López i Ayats, Spaans acteur, geboren in Vilanova i la Geltrú